

Classifica totale

Torneo Interbritannico 1967

Torneo Interbritannico 1968

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968